Elixír může znamenat:

 Elixír – léková forma (roztok) určená pro orální podání

 Elixír a Halíbela – film Dušana Kleina
 Elixir d'Anvers – film Borise Pavala Conena
 Elixír lásky – televizní povídka z cyklu Bakaláři
 Elixír lásky aneb Kate a Ollie – film Andrey Dorfmanové
 Elixír lásky (Star Trek) – díl amerického animovaného seriálu
 Elixír života – český muzikál 
 Elixir (skupina) – britská heavy metalová skupina
 Elixir Studios – britská společnost vyvíjející počítačové hry
 Elixir (komiks) – fiktivní mutant v Marvel Universe
 Nápoj lásky ( L'elisir d'amore) – opera Gaetana Donizettiho
 Elixir (kryptoměna)
 Elixir (programovací jazyk) – jazyk vycházející z prostředí Erlangu
 ELIXIR – evropský distribuovaný bioinformatický projekt